Zhaobenzhuang är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Tianjin, i den norra delen av landet, omkring 54 kilometer nordost om stadens centrum.

Runt Zhaobenzhuang är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Huangzhuang,  km väster om Zhaobenzhuang. Trakten runt Zhaobenzhuang består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Tianjin
WP:Projekt Kina